Brevard ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Brevard (1766–1821), US-amerikanischer Politiker
 Theodore Washington Brevard (1835–1882), Brigadegeneral der Konföderierten Staaten von Amerika im Sezessionskrieg

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brevard (North Carolina), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 Brevard County, ein County im US-Bundesstaat Florida

Sonstiges:
 USS Brevard (AK-164), ein Frachtschiff der US-Marine im Zweiten Weltkrieg
 (11678) Brevard, einen Asteroiden im Hauptgürtel

im NRHP gelistete Objekte:
 Brevard College Stone Fence and Gate, in Brevard, North Carolina, ID-Nr. 93001436
 Brevard-Macon House, in Woodbury, Tennessee, ID-Nr. 94001491
 Caroline Brevard Grammar School, in Tallahassee, Florida, ID-Nr. 87002151
 Keziah Goodwyn Hopkins Brevard House, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 86000535